Пермолибдат натрия — неорганическое соединение,
соль натрия и надмолибденовой кислоты с формулой NaMoO,
желтые кристаллы,
растворяется в воде,
образует кристаллогидраты.

Получение 
 Реакция молибдата натрия и пероксида водорода:

Физические свойства 
Пермолибдат натрия образует жёлтые кристаллы.

Растворяется в воде,
не растворяется в этаноле.

Образует кристаллогидраты переменного состава NaMoO•x HO.

Литература 
 

Соединения натрия
натрия
Соли пероксокислот